Highland Heights ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Highland Heights (Georgia)
 Highland Heights (Kentucky)
 Highland Heights (Ohio)
 Highland Heights (Tennessee)
 Highland Heights (Texas)
 Highland Heights (Washington)